LVP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Lavan (Iran)